Le tournoi de tennis de Stanford est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1983 se dispute à Oakland du 21 au .

Bettina Bunge remporte le simple dames. En finale, elle bat Sylvia Hanika, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Claudia Kohde-Kilsch et Eva Pfaff.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Stanford
 Saison 1983 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 1983
Compétition de tennis à Oakland (Californie)
Stanford
Sport en Californie en 1983
Tennis aux États-Unis en 1983
Tennis en février 1983